Specializzato nel 2006 in recensioni sui videogiochi su Youtube, ha collaborato con Destructoid e The Escapist, realizzando la serie Jimquisition. Nel 2014 ha deciso di mettersi in proprio, finanziandosi tramite crowdfunding attraverso la piattaforma Patreon. Nel 2016 è stato denunciato da Digital Homicide per i suoi commenti critici nei confronti del videogioco The Slaughtering Grounds pubblicato su Steam.

Note

Collegamenti esterni